Альбрехт (, від древньогерм. Adelberaht) — німецьке чоловіче ім'я, що зустрічається також в ролі прізвища. Інші варіанти того ж імені — Альберт, Абель, Брехт. Ім'я Альбрехт носили деякі європейські (переважно німецькі) монархи та князі (включаючи імператорів Священної Римської імперії) та інших представників знаменитих родів, у тому числі Гогенцоллернів та Габсбургів.

Особисте ім'я 
 Альбрехт Ведмідь (1100—1170) — перший маркграф Бранденбурга
 Альбрехт I (1255—1308) — імператор Священної Римської імперії з роду Габсбургів
 Альбрехт Гогенцоллерн (1490–1568) — останній великий магістр Тевтонського ордена і перший герцог Пруссії
 Альбрехт II (1318—1379) — герцог Мекленбург-Шверінський
Альбрехт II (1397—1439) — німецький (з 1438), угорський та чеський (з 1437) король, ерцгерцог австрійський (з 1404).
Альбрехт Бранденбурзький, архієпископ магдебурзький і Майнцський (1490–1545)
  Альбрехт Дюрер (1471–1528) — німецький живописець і графік, один з найбільших майстрів західноєвропейського мистецтва Ренесансу.
 Альбрехт фон Буксгевден (1165—1229) — ризький єпископ у 1199–1209 роках

Прізвище 
 Артур Альбрехт (1903—1952) — співробітник гестапо і СД, гауптштурмфюрер СС. Воєнний злочинець.
 Вільгельм Едуард Альбрехт (1800—1876) — німецький професор юриспруденції.
 Георг фон Альбрехт (1891—1976) — німецький композитор.
 Ґерд Альбрехт — німецький диригент
 Карл Альбрехт (1807—1863) — музикант, композитор, диригент і музичний педагог.

 Євген Альбрехт (1842—1894) — скрипаль і музично-громадський діяч.
 Карл (Костянтин) Альбрехт (1836—1893) — диригент, віолончеліст і композитор, директор Московської консерваторії.
 Людвіг Альбрехт (1844—1899) — російський і український віолончеліст, диригент і композитор.
 Карл Ганс Альбрехт (нар. 1920) — найбагатший німецький бізнесмен, мільярдер.
 Карл Альбрехт — німецький нацистський діяч, колишній комуніст.
 Кіліан Альбрехт (нар. 1973) — австрійський і болгарський гірськолижник.
 Конрад Альбрехт (1880—1969) — німецький військово-морський діяч, генерал-адмірал.
 Олександр Альбрехт (1788—1828) — російський генерал-лейтенант.
 Оскар Альбрехт (1914—1992) — учасник Другої світової війни, унтер-офіцер вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Фріц Альбрехт (1905—1977) — учасник Другої світової війни, оберст (полковник) вермахту, бригадний генерал бундесверу. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.

Див. також 
 Альбрехт I
 Альбрехт II
 Альбрехт III
 Альбрехт IV
 Альбрехт V